Controllo delle nascite ovvero contraccezione
 Controllo delle nascite ovvero politica demografica